

Niemcy 
1 gmina:
 Damsdorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg

Polska 
Dawna nazwa:
 Niezabyszewo